Bra'tac est un personnage fictif de l’univers de la série télévisée Stargate SG-1, interprété par l’acteur Tony Amendola.

C’est un Jaffa originaire de Chulak. Il était autrefois primat (chef de la garde royale ) d’Apophis, un grand maître Goa'uld. Il sauva la vie de SG-1 lors de la tentative d'attaque de la Terre par Apophis et son fils Klorel.
Après avoir pendant longtemps été l’incubateur de larves Goa'ulds, Bra'tac se mit à utiliser de la trétonine.

Caractère 

C'est lui qui a ouvert les yeux à Teal'c sur la vraie nature des Goa'ulds. Il a trahi ses « maîtres », et les a combattus pendant des années aux côtés de Teal'c. Il a perdu son symbiote lors d'une embuscade tendue par les Goa'ulds en 2003, et c'est uniquement grâce à Teal'c (qui était présent) qu'il a pu survivre. Sans son symbiote, il était condamné. Mais grâce aux Tok'ra, une substance appelée trétonine lui permet de continuer à vivre sans symbiote. Il participa à la victoire des Jaffas libres sur les Goa'ulds à la bataille de Dakara en 2005. Par la suite, il s'investit politiquement dans le nouvel État de la Nation Jaffa, faisant partie des modérés qui appellent à la réconciliation entre tous les jaffas pour offrir un nouvel avenir à la race après l'ère Goa'uld. Il tente de s'opposer à la croisade Ori qui envahit les planètes Jaffas, mais son camp est supplanté par celui des partisans des prêcheurs, incarnés par Gerak. Il est gravement blessé lors de l'attentat du sommet de Dar Eshkalon en 2007 et l'on entend plus parler de lui par la suite.

Notes et références 

Jaffa (Stargate)

en:List of recurring alien characters in Stargate SG-1#Jaffa